Kódy ISO 3166-2 pro Alžírsko identifikují 58 provincií (stav k prosinci 2022). První část (DZ) je mezinárodní kód pro Alžírsko, druhá část sestává ze dvou čísel identifikujících provincii.

Seznam kódů

Související články
ISO 3166-2, seznam kódů územně správních celků všech zemí.
ISO 3166-1, seznam kódů všech zemí, používaných současně jako jejich doménová jména na  internetu.

DZ
Alžírsko